La nazionale di pallacanestro danese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale danese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità danese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2012 - 15°

Collegamenti esterni 
 

Danimarca
Under 18